Das ITF Future Nord 2016 war ein erstmals ausgetragenes kombiniertes Herren- und Damen-Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Juni auf der Anlage des TC an der Schirnau in Kaltenkirchen stattfand. Der Turnierdirektor war Björn Kroll.

Als Herrenturnier war es Teil der ITF Future Tour 2016 und als Damenturnier Teil des ITF Women’s Circuit 2016. Beide Turnierteile waren mit jeweils 10.000 $ Preisgeld ausgestattet.

Wegen eines verregneten Turniersonnabends mussten in den Einzelkonkurrenzen die Halbfinals und Finals an einem Tag ausgetragen werden. Im Herreneinzel gewann der Franzose Grégoire Jacq nach seinem Halbfinalsieg gegen Kevin Krawietz im Finale gegen Yannick Maden, der verletzungsbedingt aufgeben musste. Nach seinem Erfolg im März in Trento war dies sein zweiter Einzeltitel auf der ITF Future Tour. Das Herrendoppel gewannen die beiden ungarischen Davis-Cup-Spieler Gábor Borsos und Ádám Kellner. Bei den Damen siegte Katharina Hobgarski sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite von Julia Wachaczyk. Im Einzel war es für die 19-jährige Hobgarski der erste Turniererfolg beim ITF Women’s Circuit.

Teilnehmerfelder 
In den Einzeln trat jeweils ein 32er-Feld an. Davon wurden 20 Plätze auf Grund der Weltranglistenpositionen vergeben. Weitere acht Plätze wurden in einem Qualifikationsturnier ausgespielt, das am 18. und 19. Juni ebenfalls in Kaltenkirchen stattfand.

Die restlichen vier Plätze wurden als Wildcards vergeben. Für zwei dieser Plätze gab es ein spezielles Wildcard-Turnier, das am 14. und 15. Juni auf der Anlage von Hannover 78 ausgetragen wurde. Bei den Herren sicherten sich diese Leonard von Hindte (TC Rot-Weiß Wahlstedt) und Felix Rauch (Lehrter SV), und bei den Damen Janna Hildebrandt (THC von Horn und Hamm)  und Vivienne Kulicke (Großflottbeker THGC). Hildebrandt nahm diese aber nicht in Anspruch, sodass eine Lucky Loserin aus dem Qualifikationsturnier nachrücken konnte. Jeweils eine weitere Wildcard wurde vom schleswig-holsteinischen Tennisverband vergeben. Diese gingen an Björn Petersen (SV Louisenlund) und an Carolin Schmidt (TC Rot-Weiß Wahlstedt). Die vierte Wildcard ging an den deutschen Meister der U-18 Timm Sandkaulen (Gladbacher HTC) bzw. an die deutsche Meisterin der U-16 Lena Greiner (TC Grün-Weiß Gifhorn). Da Sandkaulen die Wildcard nicht in Anspruch nahm, wurde sie an Hannes Wagner (TC Großhesselohe) weitergegeben.

Im Doppel wurde bei den Herren das Teilnehmerfeld mit drei Wildcards auf 16 aufgefüllt, während bei den Damen nur acht Paare antraten.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Bei den Herren waren 10.000 $ zu verteilen, während bei den Damen von dem Preisgeld von 10.000 $ für die medizinische Erstversorgung durch den Primary Health Care Provider 200 $ abgezogen wurden.

Herren

Damen

Ergebnisse

Herren

Einzel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Doppel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Damen

Einzel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Doppel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Turniers
 Pressemitteilung des schleswig-holsteinischen Tennisverbandes auf http://www.hamburger-tennisverband.de
 Turnierplan der Herren auf der ITF Homepage
 Turnierplan der Damen auf der ITF Homepage

Anmerkungen und Nachweise 

2016
ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Kaltenkirchen